Irish Masters 1997 var en inbjudningsturnering i snooker som spelades mellan 18 och 23 mars 1997 i Kildare, Irland. Stephen Hendry vann turneringen efter att ha slagit regerande mästaren Darren Morgan i finalen med 9–8. Segern satt dock hårt inne, Hendry låg under med 7–8, och Morgan var inne och spelade för vinst. Han missade dock en rosa och Hendry vände och vann.

Resultat

Final

Huvudturnering

Externa länkar
www Snooker
Chris Turner's Snooker Archive

1997 i Irland
Snookersäsongen 1996/1997
1997